Гэрриот ()— английская фамилия. Известные носители:
 Гэрриот, Оуэн Кей (1930—2019) — американский астронавт.
 Гэрриот, Ричард Аллен (род. 1961) — американский разработчик компьютерных игр, космический турист; сын О. К. Гэрриота.

Транскрипция Гэрриот возможна также для фамилий Harriot и Herriot.

См. также